Brot. kan som auktorsförkortning betyda:

 Felix de Avellar Brotero
 Felix de Silva Avellar Brotero

Robotskapade auktorsförkortningar